Alfred Sulik
 Bolesław Sulik
 Franciszek Sulik
 Iwona Sulik
 Nikodem Sulik
 Paweł Sulik